Михаил Юрьевич Шишин (род. 16 марта 1956 года, Рубцовск, Алтайский край, РСФСР, СССР) — российский , академик Российской академии художеств (2017).

Биография 
Родился 16 марта 1956 года в г. Рубцовске Алтайского края, живёт и работает в Барнауле.

В 1987 году — окончил Уральский государственный университет имени А. М. Горького.

В 1997 году — защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Онтологические и методологические основания концепции ноосферогенеза».

В 2003 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Ноосферная концепция культуры».

В 2004 году — присвоено учёное звание профессора.

В 2017 году — избран академиком Российской академии художеств от Отделения Урал, Сибирь, Дальний Восток, член Президиума РАХ.

Заместитель председателя по научно-творческой работе Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока РАХ в г. Красноярске (…г.)

С 1990 года — член Союза художников СССР, России.

С 2021 года — член Китайско-российской академии изобразительного искусства.

Член Общественной палаты при Губернаторе Алтайского края, заведующий кафедрой ЮНЕСКО и профессор кафедры архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического университета имени И. И. Ползунова, шлавный редактор электронного журнала «Искусство Евразия», член редакционных советов и редколлегий журналов: журнал института комплексных исследований Гималаев «КАЛП» университета г. Шимла (штат Химачал-Прадеш, Индия); «Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики» (входит в перечень ВАК); «Культура в евразийском пространстве: традиции и новации»; «Культурное пространство Русского мира».

Научная деятельность 
Основные научные труды
Статьи в SCOPUS и WoS:
 Traditional Mongolian doctrine arga bilig: its sense and application to culture studies (on the example of Western Mongolian epic) (статья), Journal of Eurasian Studies. 2013, № 6, pp. 82-87, соавтор — Belokurova S.M.;
 The ethno-cultural concept of classical eurasianism (статья), International Journal of Environmental and Science Education. 2016, Vol. 11, № 12, pp. 5155-5163, соавторы — Ivanov A.V., Fotieva I.V., Belokurova S.M.
Монографии и альбомы по философии и искусству
 Евразийский мир: ценности, константы, самоорганизация (Коллективная монография), Новосибирск: Сибирское научное издательство, 2010. — 449 с., соавторы: Попков Ю. В., Иванов А. В., Тюгашев Е. В.;
 Учение арга билиг как ось монгольской культуры. (Монография), Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2013, соавторы: Белокурова С. М., Н. Цэдэв;
 Искусство Сибири и Монголии ХХ — начала ХХI в.: очерки истории и теории, Барнаул: Изд-во Алтгту, 2018, Уранчимэг Д.,Белокурова С. М., Умербек Б. и др.;
 Зов Афона: монахи и паломники В. Г. Калинина. (Альбом), Москва: Российская академия художеств, 2016;
 Палитра, опаленная войной. (Научная монография. Вступительная статья, редактирование, составление), Барнаул: Российская академия художеств, 2020;
 Наша общая победа. (Российско-монгольский альбом, посвященный 75-леттю Победы в ВОВ), Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2020, соавтор: Белокурова С. М.
Статьи в журналах перечня ВАК
 Основные черты стиля «метаисторический экспрессионизм» и его проявление в искусстве современных художников Сибири и Монголии (статья), Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 11 (85). С. 208—212.;
 Основные факторы в развитии искусства Монголии в XX—XXI веках (статья ВАК), Манускрипт. 2019. Т. 12. № 6. С. 207—211.

Награды 
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2011)
 Почетный гражданин Ховдского аймака, Монголия (2009)
 Почетный гражданин Баян-Ульгийского аймака, Монголия (2010)
 Лауреат международной премии за экологическую деятельность «Конде Наст Тревелл» (1997)
 Лауреат Всероссийской литературной премии «Белуха» имени Г. Д. Гребенщикова ВТОО «Союза писателей России» (2017)
 Почетный профессор Монгольского государственного университета культуры (2018)
 Почетный доктор Ховдского государственного университета (2019)
 Золотая медаль РАХ (2021)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Уральского государственного университета
Преподаватели Алтайского технического университета
Действительные члены РАХ
Члены Союза художников СССР
Члены Союза художников России
Почётные работники высшего профессионального образования Российской Федерации